Universidad Autónoma de Asunción peut se référer à :
Universidad Autónoma de Asunción (football), un club de football féminin
Universidad Autónoma de Asunción (université), une université privée.